La Braña puede hacer referencia a:
 La Braña (Valdelugueros), localidad del municipio de Valdelugueros, provincia de León.
 La Braña (Vega de Valcarce), localidad del municipio de Vega de Valcarce, provincia de León.
 La Braña (Entreviñas), lugar de la parroquia  de Entreviñas, concejo de Cangas del Narcea, Asturias.
 La Braña de Ordial, lugar de la parroquia  de Jarceley, concejo de Cangas del Narcea, Asturias.
 La Braña (Perlora), lugar de la parroquia  de Perlora, concejo de Carreño, Asturias.
 La Braña (Castrillón), lugar de la parroquia  de Quiloño, concejo de Castrillón, Asturias.
 La Braña (Illas), lugar de la parroquia  de Illas, concejo de Illas, Asturias.
 La Braña (Tuilla), lugar de la parroquia  de Tuilla, concejo de Langreo, Asturias.
 La Braña'l Río, lugar de la parroquia  de Tuilla, concejo de Langreo, Asturias.
 La Braña (Turón), lugar de la parroquia  de Turón, concejo de Mieres, Asturias.
 La Braña (Celles), lugar de la parroquia de Celles, concejo de Noreña, Asturias.
 La Braña (Box), lugar de la parroquia  de Box, concejo de Oviedo, Asturias.
 La Braña (Cereceda), lugar de la parroquia  de Cereceda, concejo de Piloña, Asturias.
 La Braña (Arango), lugar de la parroquia  de Arango, concejo de Pravia, Asturias.
 La Braña (Biedes), lugar de la parroquia  de Biedes, concejo de Las Regueras, Asturias.
 La Braña (Marcenado), lugar de la parroquia  de Marcenado, concejo de Siero, Asturias.
 La Braña (Tineo), lugar de la parroquia  de Tineo, concejo de Tineo, Asturias.
 Perchera-La Braña, barrio de la ciudad de Gijón, Asturias.